Шве́ллер:
 Швеллер (техника) — металлические балки (гнутые профили), в сечении напоминающие букву «П». Полки швеллера находятся по одну сторону от стенки (в отличие от зетовых профилей, в которых полки лежат по разные стороны от стенки). 
 Швеллер (орган) — устройство церковного или концертного орга́на, обеспечивающее плавное или скачкообразное ослабление звука одного из верков.